Улица Гетмана Полуботка () — название улиц в населённых пунктах Украины.
 Улица Гетмана Полуботка — улица в Ровно.
 Улица Гетмана Полуботка — улица в Чернигове.